Jan Frąckowiak (ur. 1877) – poseł na Sejm II RP
 Jan Frąckowiak (1898–1970) – starszy sierżant Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Jan Krzysztof Frąckowiak (ur. 1943) – polski fizyk i urzędnik państwowy, długoletni wiceminister nauki
 Jan Frąckowiak (ur. 1984) – polski duchowny rzymskokatolicki, rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu od 2021